Crovetto ist der Familienname folgender Personen:
 Elio Crovetto (1926–2000), italienischer Schauspieler
 Nereo Crovetto (1875–1939), argentinischer Politiker
 Nicolás Crovetto (* 1986), chilenischer Fußballspieler
 Roger Crovetto, französischer Rallye- und Rundstreckenrennfahrer